Ioannina ist der Name

 einer griechischen Stadt, siehe Ioannina
 einer griechischen Insel und Gemeinde, siehe Ioannina-Insel
 eines Regionalbezirks der griechischen Region Epirus, siehe Ioannina (Regionalbezirk)
 eines römisch-katholischen  Titularbistums Titularbistum Ioannina
 eines griechischen Sees, siehe Pamvotida-See
 einer griechischen Universität, siehe Universität Ioannina